Amelia kan syfta på:

 Amelia – en engelsk form av det ursprungligen kvinnonamnet Amalia
 Amelia (film, 1991) – en svensk film från 1991 i regi av Leyla Assaf-Tengroth
 Amelia (film, 2009) – en biografisk film om Amelia Earhart i regi av Mira Nair
 Amelie från Montmartre – en fransk-tysk film från 2001 i regi av Jean-Pierre Jeunet
 Amelia (födelsedefekt) – avsaknad av en eller flera lemmar
 Amelia (tidskrift) – en svensk tidskrift med kvinnor i åldern 25–50 år som målgrupp
 Amelia (låt av Tommy Nilsson) – en låt från 2005 av Tommy Nilsson
 986 Amelia – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Italien 
1 Amelia, Umbrien, kommun, Umbrien, Provincia di Terni,

USA 
2 Amelia, Louisiana, ort, Saint Mary Parish, 
3 Amelia, Ohio, ort, Clermont County, 
4 Amelia, Virginia – administrativ huvudort i Amelia County